Zoja – variante slava del nome proprio di persona Zoe
Zoja – film del 1944 diretto da Leo Arnštam
Luigi Zoja – psicoanalista e sociologo italiano